Sirija
 Tartus, grad
 Tartus (nahija)
 Tartus (okrug)
 Tartus (pokrajina)